Příjmení Esquivel nese více různých osobností:

 Adolfo Pérez Esquivel (* 1931) – argentinský sochař, architekt a pacifista
 Felipe Arizmendi Esquivel (* 1940) – mexický římskokatolický kněz
 Laura Esquivelová (* 1950) – mexická spisovatelka, scenáristka a politička